Aban steht für:

 Aban (Marskrater), ein Einschlagskrater auf dem Mars
 Aban Air, eine iranische Frachtfluggesellschaft
 den achten Monat im Iranischen Kalender
 Aban Air, iranische Frachtfluggesellschaft
 Aban (Ussolka), Nebenfluss der Ussolka, Russland

Orte:

 Aban, Siedlung in der Region Krasnojarsk, Russland
 Aban (Äquatorialguinea)
 Aban (Elfenbeinküste)
 Aban (Nassarawa), im Bundesstaat Nassarawa, Nigeria
 Aban (Benue), im Bundesstaat Benue, Nigeria
 Arroyo Abán, in der Municipio Tumbalá, Bundesstaat Chiapas, Mexiko

Verwaltungsgebiete:

 Rajon Aban, Rajon der Region Krasnojarsk, Russland

Aban oder Abán ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Aban (* 1982), philippinischer Basketballspieler
 Carlos Abán (* 1998), bolivianischer Leichtathlet
 Gonzalo Abán (* 1987), argentinischer Fußballspieler
 Pablo Abán (* 1998), bolivianischer Leichtathlet